Алексеев, Леонид:
 Алексеев, Леонид Андреевич (1915—1980) — театральный художник.
 Алексеев, Леонид Васильевич (1921—2008) — историк, археолог.
 Алексеев, Леонид Николаевич (1902—1988) — советский военный деятель.
 Алексеев, Леонид Петрович (1939—2019) — российский иммуногенетик, член-корреспондент РАН (2014).